«Доктор.Ру» — научно-практический рецензируемый журнал с открытым доступом для врачей. Основан в 2002 году. В год выходит 8 выпусков, каждый из которых посвящен определенной области медицины: акушерству и гинекологии, педиатрии, неврологии и психиатрии, терапии.

Описание издания 
Журнал входит в Перечень ВАК. Импакт-фактор РИНЦ 2021 — 0,661. Журнал индексируется в научной электронной библиотеке eLIBRARY и находится в ядре Российского индекса научного цитирования, входит в базы данных CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, КиберЛенинка, Google Scholar, Scillit, WorldCat, Berkley Library, каталог National Library of Medicine (NLM), Mendeley, Baidu.

Главный редактор — профессор Валерий Николаевич Краснов. Более 7 лет выпуски по кардиологии и терапии возглавляет профессор Юрий Александрович Карпов, а по педиатрии — профессор Наталья Анатольевна Геппе.

В редакционном совете более 80 ученых-экспертов, в том числе академики и члены-корреспонденты РАН:

 Сергей Николаевич Авдеев
 Александр Васильевич Горелов
 Евгений Иванович Гусев
 Иван Иванович Дедов
 Игорь Вениаминович Маев
 Вадим Иванович Мазуров
 Анатолий Иванович Мартынов[
 Рэм Викторович Петров
 Александр Николаевич Разумов
 Владимир Николаевич Серов
 Геннадий Тихонович Сухих
 Ирина Евгеньевна Чазова
 Марина Владимировна Шестакова
 Николай Николаевич Яхно
 Ольга Леонидовна Бокерия
 Мирослав Михайлович Одинак
 Нина Александровна Петунина
 Виктор Евсеевич Радзинский

Примечания 

Научные журналы на русском языке
Медицинские журналы
Журналы ВАК Минобрнауки России